LMF puede referirse a:

 Lexical Markup Framework, proyecto de la Organización Internacional para la Estandarización. 
 Liga Mendocina de Fútbol, liga regional de fútbol que se desarrolla en Mendoza, Argentina.
 Las Manos de Filippi, banda de rock argentina.